Lyme bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lyme (Connecticut)
 Lyme (New Hampshire)
 Lyme (New York)
 Lyme Station (Connecticut)
 Lyme Township (Huron County, Ohio)

siehe auch: Lyme-Borreliose.